Арогенез — процесс преобразования организации, ведущий к ароморфозу (синоним − анагенез). Иногда используется как синоним понятия ароморфоз, что является не совсем корректным. Арогенез в качестве макроэволюционного процесса не может быть непрерывным, поскольку в этом случае утрачивается преемственность, и адаптации для организмов (таксонов) оказываются невозможными. Поэтому в качестве постоянного эволюционного процесса арогенез может мыслиться только как некая идеальная линия, составленная из развития разных таксонов.

Арогенез — направление эволюции, при котором, в результате приобретения новых крупных приспособлений, развитие групп сопровождается расширением адаптивной зоны и выходом в другие природные зоны.

Л. Е. Гринин и А. В. Коротаев считают, что понятие арогенеза вполне применимо к социальной эволюции, где появление нового социального арогенного качества  всегда есть результат синтеза надобщественного (цивилизационного, регионального, мир-системного, вплоть до общечеловеческого) масштаба развития и особенностей осуществившего инновацию общества.

Примечания

Литература 
 Марков А. В. и др. Макроэволюция в живой природе и обществе. М.: УРСС, 2008 ISBN 978-5-382-00936-0.
 Раутиан А. С. 1988. Словарь терминов и наименований // Современная палеонтология / Ред. В. В. Меннер, В. П. Макридин, т. 2, с. 356—372. М.: Недра.
 Северцов А. С. 1987. Критерии и условия возникновения ароморфной организации // Эволюция и биоценотические кризисы. М.: Наука.

Макроэволюция